Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2017 проводился с 30 января по 5 февраля 2017 в городе Каруидзава.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Тиаки Мацумура, победившая в финале команду скипа Сацуки Фудзисава. Бронзовые медали завоевала команда скипа Тори Коана.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2017.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Azusa Arakawa     ||  * ||3:14|| 1:7||8:11||5:10||    ||    ||    || 7:8|| 0 || 8 ||9
|- bgcolor=#ccffcc
| 2||align=left|Сацуки Фудзисава  ||14:3||  * ||    ||    ||    || 7:6||    ||10:3|| 8:3|| 8 || 0 ||1
|-
| 3||align=left|Chiaki Fukui      || 7:1||    ||  * ||1:12||    ||    ||3:10|| 2:9||    || 1 || 7 ||8
|- bgcolor=#ccffcc
| 4||align=left|Тори Коана        ||11:8||    ||12:1||  * || 6:7|| 9:5||    ||    || 7:2|| 5 || 3 ||4
|- bgcolor=#ccffcc
| 5||align=left|Тиаки Мацумура    ||10:5||    ||    || 7:6||  * || 8:2|| 7:2||    || 5:4|| 7 || 1 ||2
|-
| 6||align=left|Маю Нацуизака     ||    || 6:7||    || 5:9|| 2:8||  * ||5:12||    ||    || 3 || 5 ||6
|- bgcolor=#ccffcc
| 7||align=left|Аюми Огасавара    ||    ||    ||10:3||    || 2:7||12:5||  * || 9:2||    || 6 || 2 ||3
|-
| 8||align=left|Natsuki Saito     ||    ||3:10|| 9:2||    ||    ||    || 2:9||  * ||3:11|| 2 || 6 ||7
|-
| 9||align=left|Misato Yanagisawa || 8:7|| 3:8||    || 2:7|| 4:5||    ||    ||11:3||  * || 4 || 4 ||5
|}
 Проходят в плей-офф.

(нет данных о результатах части матчей)

 Плей-офф 

{{Плей-офф кёрлинг 
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфинал
| RD3=Финал

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=Сацуки Фудзисава
| RD1-score1=9
| RD1-seed2=2
| RD1-team2=Тиаки Мацумура
| RD1-score2=8

| RD1-seed3=3
| RD1-team3=Аюми Огасавара
| RD1-score3=8
| RD1-seed4=4
| RD1-team4=Тои Коана
| RD1-score4=5

| RD2-seed1=2
| RD2-team1=Тиаки Мацумура
| RD2-score1=8
| RD2-seed2=3
| RD2-team2=Аюми Огасавара
| RD2-score2=4

| RD3-seed1=1
| RD3-team1=Сацуки Фудзисава
| RD3-score1=5
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=Тиаки Мацумура
| RD3-score2=7
}}

Четвертьфиналы 
3 февраля, 19:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
4 февраля, 13:00

Матч за 3-е место 
4 февраля, 20:00

Финал 
5 февраля, 12:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2017 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2017

Спорт в Японии в 2017 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди женщин
Январь 2017 года
Февраль 2017 года
Спортивные соревнования в Каруидзаве